

Карповка — село, Акбулацький район, Оренбурзька область
 Карповка — село, Бакалинський район, Башкортостан
 Карповка — присілок, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Карповка — село, Читинський район, Забайкальський край

Див. також 
 Верхня Карповка
 Карпівка
 Коропівка

ru:Карповка